

Перді — місто, штат Міссурі
 Перді — переписна місцевість, штат Вашингтон

Див. також 
 Пурді